Arisbe é o nome de várias personagens na Mitologia grega:

 A primeira esposa de Príamo, filha de Mérope, mãe de Ésaco.
 Outro nome de Bátia, esposa de Dardano e filha de Teucro, natural de Creta. É deste nome que surgiu a cidade Arisbe.

Mitologia grega